Grünes Band bezeichnet:
 zwei zusammengehörige Naturschutzprojekte zur Erhaltung des durch den Kalten Krieg entstandenen, weitgehend naturnah belassenen europäischen Grenzstreifens:
 Grünes Band Deutschland, das seit 1989 verfolgte Projekt auf nationaler Ebene
 Grünes Band Europa, das seit 2004 bestehende Projekt auf europäischer Ebene
 Grünes Band Österreich

 Grünes Band für vorbildliche Talentförderung im Verein, ein Nachwuchsförderprojektes vom Deutschen Olympischen Sportbund und der Commerzbank

 bei Radrennen:
 Grünes Band vom Rhein 1947, deutsches Radrennen
 Grünes Band der IRA 1948, deutsches Radrennen
 Grünes Band der IRA 1949, deutsches Radrennen

Siehe auch:
 Grüne Lunge
 Grüne Mauer
 Grüne-Bänder-Zeremonie